11. etape af Tour de France 2020 var en 167,5 km lang , som blev kørt den 9. september 2020 med start i  og mål i . Den blev betegnet som en klassisk sprinteretape, hvilket også blev tilfældet.

Australske Caleb Ewan fra  vandt massespurten og årets anden etape foran Peter Sagan () og Sam Bennett (). Der skete ingen forskydninger i det samlet klassement i nogen af løbets konkurrencer, og alle beholdt deres trøjer. Efterfølgende blev Peter Sagan deklasseret til 85. pladsen, da tv-billeder viste at han i spurten havde kørt ind i Wout van Aert () og skubbet til ham med hovedet.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Davide Formolo () – stillede ikke til start pga. han brækkede kravebenet på 10. etape.
  Gregor Mühlberger () – Udgik pga. sygdom
  Jon Izagirre () – Udgik pga. styrt

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

11